Лі Хо () — корейське ім'я.

Відомі носії:

 Лі Хо (1984) — південнокорейський футболіст
 Лі Хо (1986) — південнокорейський футболіст